Pauvre Toutou – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Pathé Frères
 Pauvre Toutou – film del 1910 diretto da Louis Feuillade